Hajj-ulykken 2015 henviser til en ulykke den 24. september 2015 hvor mindst 717 blev mast ihjel og 863 kvæstet i byen Minā, omkring fem kilometer øst for Mekka i Saudi-Arabien. Ulykken er den dødeligste siden en anden i 1990 hvor 1.426 mennesker mistede livet.

Baggrund 
Hajj er en pilgrimsfærd som udgør en af de fem søjler (religiøse grundpiller). Som troende muslim er man pålagt at udføre en pilgrimsfærd til Mekka mindst én gang i løbet af livet, hvis ens økonomiske situation og fysiske tilstand tillader det.

Det var under den årligt hajj, at ulykken skete den 24. september 2015 i byen Minā ved Mekka, som er hovedmålet for pilgrimsrejsende.

Ofre 
Det antages, at alle eller de fleste, som var indblandet i ulykken, var på hajj på vej mod Mekka.

Referencer 

Begivenheder i 2015
Ulykker